Booysen ist der Familienname folgender Personen:

 Adriaan Booysen (* 1996), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Henk Booysen (* 1972), südafrikanischer Kugelstoßer
 Jens Booysen (1765–1833), deutscher Kapitän, Landesbevollmächtigter und Chronist von Sylt
 Jurie Booysen (* 1981), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Migiel Booysen (* 1969), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Schalk Booysen (1927–2011), südafrikanischer Sprinter und Mittelstreckenläufer
 Shane Booysen (* 1988), südafrikanischer Fußballspieler